Beatriz Segall, actrice brésilienne. 
 Harry Segall (1892-1975), dramaturge et scénariste américain.
 Lasar Segall, peintre brésilien d'origine lituanienne.
 Thierry Segall, acteur français.
 Ty Segall, chanteur, guitariste, auteur et compositeur californien.

Voir aussi 
 Segal
Patronyme anglais